

Pessoas
Sonja Lumme

Outros
2600 Lumme

Desambiguação